Plaats in Indonesië
 Tumpakrejo (Gedangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Tumpakrejo (Kalipare), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java